Helicofilia är ett släkte av svampar. Helicofilia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helicofilia